Verschijningsvormen van een waardebon:
platenbon
boekenbon
cadeaubon
 Consumptiebon
 Couponcode
Onderdeel van het couponblad van een obligatie